

Personnalités

Patronyme simple 
 Carl Decaluwé, (1960-), homme politique belge flamand ;
 Ludwig Caluwé, (1961-), homme politique belge flamand ;

Patronyme composé
 Edgard De Caluwé, (1913-1985), coureur cycliste belge ;

Homonymie de patronyme